Sabina — região habitada pelos sabinos
 Sabinos — tribo da península itálica
 Rapto das Sabinas —  história lendária

História e religião 
 Popeia Sabina — imperatriz romana, esposa de Nero
 Popeia Sabina, a Velha — mãe de Popeia Sabina
 Víbia Sabina — imperatriz romana, esposa de Adriano
 Sabina de Württemberg — condessa de Hesse-Cassel
 Sabina de Roma — mártir romana

Teatro 
 Sabina Freire — peça de 1905 escrita por Manuel Teixeira Gomes

Geografia 
 Sabina (Ohio) 
 Sabinas Hidalgo — município mexicano de Nuevo León
 Rio Sabina — rio da Austrália Ocidental
 Sabina Escola Parque do Conhecimento

Desambiguações de antropônimos